Lilla Sandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Sandsjön, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Lilla Sandsjön (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (12,3 ha)
Lilla Sandsjön (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (32,7 ha)
Lilla Sandsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (36,1 ha)

Se även
Sandsjön
Lill-Sandsjön (Bjurholms socken), sjö i Bjurholms kommun,  (35 ha)
Lill-Sandsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,7 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn